Серта (в верховье — Южная Серта) — река в Кемеровской области России, правый приток Кии. Впадает в Кию справа в 295 км от устья. Длина реки составляет 122 км. Возле устья находится село Усть-Серта.

Притоки 
(км от устья)
 18 км: Воскресенка (лв)
 37 км: Колба (лв)
 41 км: Косояк (пр)
 61 км: Тисулька (лв)
 86 км: Барандатка (лв)
 96 км: Черная (пр)
 104 км: Северная Серта (пр)

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Чулым от г. Ачинск до водомерного поста села Зырянское, речной подбассейн реки — Чулым. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Код водного объекта — 13010400212115200018569.

Примечания 

Притоки Кии (притока Чулыма)
Реки Тисульского района
Реки Чебулинского района
Реки Тяжинского района